HFI er en forkortelse med to helt forskellige betydninger:

 Hjemmet Fungerer Ikke, se HFI-børn
 HFI-relæ, se Fejlstrømsafbryder